Hermanarich, más írásmóddal Jörmunrek, Hermanarik, Ermanarik, Ermenrich, Eormenric, Ermich (266 k. – 376), keleti gót (osztrogót) király az Amalok nemzetségéből, a 4. századból. Birodalma a Duna és a Don között terült el. 12 nép, köztük a vizigótok is hatalma alatt álltak. 376-ban, a hun király, Balambér seregével vívott vesztes csata után, – melyben fia Witimer is életét vesztette – az állítólag 110 éves uralkodó a monda szerint saját kardjába dőlt.

Iordanes beszámolója 
Iordanes tudósítása szerint a keleti-gótok királyát két rhoxolán (rosomoni) alattvalója sebezte halálra:
„Mikor a geták látták ezt a harczias fajt [az európai hunokat], a mely már sok népet megsemmisített, megrémültek és királyukkal tanácsot ülnek, hogy miként kerüljék ki ezt az ellenséget. Bár maga Hermanarich, a gótok királya, mint azt fennebb elmondtuk, sok népet legyőzött, mégis mikor a hunnok támadásán gondolkodik, a rosomonok hűtlen népe, amely többek közt szintén alattvalója volt, a következő módon tudta őt megcsalni. Mikor ugyanis egy bizonyos Sunilda nevű asszonyt férje álnok szökése miatt a felbőszült király szilaj lovakhoz köttetett s azokat nekihajtva szétszakíttatott, annak testvérei Sarus és Ammius, hogy nővérük halálát megboszulják, Hermanarichot oldalán fegyverrel megsebesítették, amely seb következtében testi gyengesége miatt nyomorúltan tengette életét. Mikor Balamber, a hunnok királya rossz egészségi állapotáról értesült, felkészült hadi néppel az ostrogótok ellen indult, akiknek szövetségéből a vesegótok bizonyos kölcsönös egyenetlenkedések miatt már kiváltak volt. Ekkor Hermanarich sebének fájdalmát, valamint a hunnok betörését tovább viselni nem tudván, mint életunt aggastyán életének száztizedik évében meghalt. Halála alkalom volt a hunnoknak arra, hogy győ­zedelmeskedjenek azokon a gótokon, akikről említettük, hogy keleten laktak és ostrogótoknak hivattak.” – A gótok eredete és tettei (Bokor János fordítása).

Hermanarich a mondákban 
A monda szerint Hermanarich tanácsadója, Bikki – akinek nejét a király az ágyába rángatta – azzal vádolta meg ura feleségét, Svanhildet, hogy szerelmi viszonyt kezdett mostohafiával, Randverrel, mire a király lovakkal agyontapostatta feleségét, Randvert pedig felakasztatta. Sörli és Hamdir meg akarták bosszulni édesanyjukat, de rajtavesztettek. Más mondák szerint viszont a testvérek levágták Hermanarich kezét, lábát, már csak a feje volt hátra, amikor Hermanarich megköveztette őket a segítségére siető embereivel, s ellenfelei nem tudtak védekezni, mert bűvös vértjük már nem védte őket, féltestvérüket, Erpet – aki segíthetett volna – maguk gyilkolták meg. A monda német változatában Hermanarich kivégeztette testvére, Harlung fiait, sőt egy másik testvére fiára, Detrére is ez a sors várt, azonban Detre a hunokhoz menekült; az Attila királytól kapott segítséggel visszatérve, a Ravenna melletti csatában szétverte a gótokat, és megölte Hermanarichot.

Családfa

Jegyzetek

Források 
 Jordanes in Bokor János (ford.) (1904): A gótok eredete és tettei (De origine actibusque getarum). Latinból fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta dr. Bokor János. In Gombos F. Albin (szerk.): Középkori krónikások. III. Jordanes. Brassó.
 Nagy képes világtörténet; A népvándorlás kora 

Keleti gót királyok
A 260-as években született személyek
376-ban elhunyt személyek